Balsfjord steht für:

 Balsfjord (Kommune), eine Gemeinde in Troms in Nordnorwegen
 Balsfjord (Meeresarm), Fjord in Troms, der sich durch die Gemeinden Balsfjord und Tromsø erstreckt